Bässler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Manfred Bäßler
 Manfred Bässler